Sei unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Colossus

  – vascello da 74 cannoni della classe Courageux, varato nel 1787 e naufragato nel 1798.
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1803 e radiato nel 1826.
  – vascello da 80 cannoni varato nel 1848 e radiato nel 1867.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Colossus, varata nel 1882 e radiata nel 1908.
  – nave da battaglia tipo dreadnought della classe Colossus, varata nel 1910 e radiata nel 1928. 
  – portaerei leggera della classe Colossus, varata nel 1943 e radiata nel 1978.